L'AZS PWSZ Nysa (Akademicki Zespół Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Nysa) est un club de volley-ball polonais fondé en 1948 et basé à Nysa et évoluant en Championnat de Pologne de volley-ball masculin D2.

Historique

Palmarès 
Coupe de Pologne : 1996

Joueurs majeurs

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Championnat de Pologne de volley-ball masculin D2

Liens externes 
  Site officiel

Nysa